MM steht für:
 Madrider Mitteilungen, archäologische Zeitschrift
 Malignes Melanom, bösartiger Tumor der Haut
 Mälzels Metronom, Maß für das Tempo eines Musikstücks, siehe Schläge pro Minute
 Mannheimer Morgen, Tageszeitung
 Mannmonat, Maß für die Menge an Arbeit, die eine durchschnittliche Person in einem Monat schafft
 Maryknoll-Missionsorden
 Marilyn Manson, amerikanische Rockband
 Marilyn Monroe, amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin
 Märklin-Motorola-Format – für die digitale Modelleisenbahn-Steuerung Märklin Digital
 Master-Master, ein Verfahren in Feldbus-Systemen
 Mayr-Melnhof Karton, MM Karton AG, MM Board & Paperback, Papierkonzern
 Matheus Müller in Eltville am Rhein, traditionsreiche Sektkellerei
 Memory Manager, deutsch Speicherverwaltung
 MieterMagazin (die – auch juristische – Mitgliederzeitschrift des Berliner Mietervereins)
 Micky Maus-Magazin, ein Comic-Magazin des Egmont Ehapa Verlags
 Might and Magic, Serie von Computer-Rollenspielen
 Migros-Markt, mittelgroßer Supermarkt in der Schweiz
 Militärische Mobilität, ein PESCO-Projekt
 Mindermeinung in der Rechtswissenschaft
 MM-Code, verstecktes Sicherheitsmerkmal von deutschen Debitkarten
 Molecular Manufacturing (deutsch Molekulare Fertigung)
 Money Management – eine Methode, um das Risiko eines Wertpapierportfolios zu steuern
 Morbus Menière
 Moving Magnet, Ausführung oder Bauform eines magnetischen Tonabnehmers für Schallplatten
 Multimedia Message, siehe Multimedia Messaging Service
 Multiples Myelom, bösartige Erkrankung des Knochenmarkes
 Mustermesse, Messetyp, bei dem Muster ausgestellt werden und bei dem nach Mustern bestellt werden kann
 Muttermund, siehe Cervix uteri
 Myanmar (ISO-3166-Code)
 Mexiko (ICAO-Code)
 Bahnhof Memmingen (DS100-Code)
 römische Zahlzeichen für 2000
 Master of Mediation, ein akademischer Grad

MM als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Memmingen
 Großbritannien: Manchester
 Italien: Marina Militare, italienische Marine
 Rumänien: Kreis Maramureș
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

MM. steht für:
 Messieurs, französische Anredeform für Herren (Mehrzahl)

Mm steht für:
 KDStV Markomannia Würzburg im CV
 Megameter, 1 Million Meter oder 1000 km – eine SI-Längeneinheit

mM steht für:
 Einheit der Stoffmengenkonzentration, entspricht mmol/Liter
 meiner Meinung (nach)

Mm. steht für:
 Musculi, die Mehrzahl des lateinischen Wortes Musculus

mm, .mm steht für:
 mm, auf geologischen Karten für Mittlerer Muschelkalk
 manu militari = zwangsweise
 Millimeter = 10−3 Meter, eine SI-Längeneinheit
 (als Dateiendung *.mm) eigenes Speicherformat für Mindmaps des Programms FreeMind
 Liter pro Quadratmeter, siehe Niederschlag
 .mm, die Top-Level-Domain von Myanmar

Siehe auch:
 M&M
 M+M
 Mmm!
 M.M.Warburg & CO

Abkürzung